Battistone ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Battistone (* 1979), US-amerikanischer Tennisspieler
 Dann Battistone (* 1976), US-amerikanischer Tennisspieler